Jeníkov est un toponyme qui peut désigner :

Jeníkov, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Jeníkov, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Golčův Jeníkov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Větrný Jeníkov, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie